Xinjiang kan avse:

Autonoma regionen Xinjiang, Kina
 Xinjiang – översiktsartikel
 :Kategori:Xinjiang  – samling av artiklar om ämnet

Med namn efter regionen
 2336 Xinjiang – asteroid i huvudbältet
 China Xinjiang Airlines – flygbolag

Andra delar av Kina
 Xinjiang, Yuncheng – härad i Yunchengs stad på prefekturnivå, Shanxi-provinsen
 Xinjiang (köpinghuvudort i Kina, Guangdong Sheng, lat 24,47, long 113,83) – köping i Guangdong-provinsen
 Xinjiang (socken) – socken i Guangxi-regionen
 Xinjiang Shuiku – vattenreservoar i Jiangxi-provinsen